Ankylopoda es un clado propuesto en 2012, que agrupa a los lepidosaurios (lagartos, serpientes, tuátaras) y eolacertilios junto con los pantestudinados (tortugas, plesiosaurios, placodontos, etc). Equivale a Lepidosauromorpha incluyendo el clado Pantestudines.

Basado principalmente en similitudes anatómicas, según algunos autores los lepidosaurios y pantestudinados tienen elementos anatómicos únicos ausentes en los arcosaurios. Sin embargo es posible que dichas similitudes se deban a la evolución convergente, ya que los pantestudinados filogenéticamente están más estrechamente con los arcosaurios y sus formas estrechas que con los lepidosaurios y eolacertilios por lo que muchos especialistas los agrupan con ellos en un clado Archelosauria (equivalente a Archosauromorpha).

Filogenia 

Una posible relación filogenética es la siguiente:

Clasificación 

 Subclase Diapsida
 Infraclase Ankylopoda (Lepidosauromorpha)
 Orden Eolacertilia †
 Superoden Lepidosauria
 Orden Squamata
 Orden Sphenodontia
 Clado Pantestudines
 Familia Saurosphargidae †
 Orden Testudines
 Superorden Sauropterygia †
 Orden Plesiosauria †
 Orden Placodontia †
 Orden Nothosauroidea †
 Orden Thalattosauria †

Referencias 

Diapsida